Subterfuge – cortometraggio del 1912 diretto da Chauncy D. Herbert
Subterfuge – film del 1968 diretto da Peter Graham Scott
Subterfuge – film del 1996 diretto da Herb Freed